

Ausztria
Pfaffing (Ausztria)

Németország
Pfaffing (Landkreis Rosenheim)